Quissac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Quissac (Gard) im Département Gard
 Quissac (Lot) im Département Lot